Бабуна:

 Бабуна — река в Македонии, правый приток Вардара.
 Бабуна — горный массив в центре Республики Македонии.